Altamont může být:

 Altamont (Kalifornie)
 Altamont (Illinois)
 Altamont (Kansas)
 Altamont (Missouri)
 Altamont (New York)
 Altamont (Severní Karolína)
 Altamont (Oregon)
 Altamont (Pensylvánie)
 Altamont (Jižní Karolína)
 Altamont (Jižní Dakota)
 Altamont (Tennessee)
 Altamont (Utah)